Пол Сти́вен Радд (; род. , Пассейик, Нью-Джерси, США) — американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Радд начинал карьеру на телевидении, прежде чем дебютировал на большом экране с ролью в фильме «Бестолковые» (1995). Он наиболее известен по ролям в фильмах «Жаркое американское лето» (2001), «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004), «Сорокалетний девственник» (2005), «Немножко беременна» (2007), «Взрослая неожиданность» (2008), «Люблю тебя, чувак» (2009), «Телеведущий: И снова здравствуйте» (2013), «Основные принципы добра» (2016) и «Охотники за привидениями: Наследники» (2021).

Также известен как исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в кинематографической вселенной Marvel, появившись в 5 фильмах: «Человек-муравей» (2015), «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Человек-муравей и Оса» (2018) и «Мстители: Финал» (2019) и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023).

Вдобавок к ролям в кино, также известен по работе на телевидении. Он исполнял роли Майка Ханнигана в телесериале «Друзья» (2002—2004) и Бобби Ньюпорта в «Парки и зоны отдыха» (2012—2015).

Ранние годы 
Родился в Пассейике (штат Нью-Джерси) в еврейской семье. Его отец, Майкл Радд, был экскурсоводом и бывшим вице-президентом авиакомпании «Trans World Airlines»; он умер от рака, когда Радду было 39 лет. Его мать, Глория Ирен (урождённая Грэнвилл), была менеджером по продажам на телевизионной станции «KCMO-TV» в Канзас-Сити, Миссури. Его родители родились в Англии; его отец родом из Эджвера, а мать из Сербитона. Родители Радда были потомками еврейских иммигрантов, переехавших в Великобританию из России, Белоруссии и Польши; они также были троюродными родственниками. Его фамилией по отцовской линии изначально была фамилия «Рудницкий», однако прадедом была изменена на «Радд»; фамилией его матери изначально была фамилия «Голдстейн». У Радда была бар-мицва.

Когда Радду было 10 лет, его семья переехала в Ленексу, Канзас. Они также несколько лет прожили в Анахайме, Калифорния, из-за работы отца. Радд окончил Канзасский университет, где изучал театр, а также был членом студенческого братства «ΣΝ». Он также учился в Американской академии драматического искусства вместе с актёром Мэттью Лиллардом, и провёл три месяца в Британо-американской академии драматического искусства в Оксфорде, изучая яковианскую драму.

Карьера 
Дебютировал на телевидении с ролью Кирби Куимбли Филби в телесериале «Сёстры», появившись в 20 эпизодах шоу. В 1994 году он исполнил одну из главных ролей в ситкоме «Грехи юности», закрытого после 6 эпизодов. В 1995 году Радд дебютировал на большом экране с ролью Джоша Лукаса в романтической комедии Эми Хекерлинг «Бестолковые». Его следующими проектами стали фильмы «Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса» (1995), «Ромео + Джульетта» (1996), «Саранча» (1997), «Ночная посылка» (1998), «Объект моего восхищения» (1998) и «200 сигарет» (1999). В том же году он появился в фильме «Правила виноделов», совместно с актёрским составом которого был номинирован на премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в игровом кино».

Личная жизнь 
С 2003 года Радд женат на Джуди Йегер. У них есть двое детей — сын Джек Салливан (род. 2004) и дочь Дерби (род. 2009).

В ноябре 2021 года журнал People назвал Радда самым сексуальным мужчиной года.

Фильмография

Примечания 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Выпускники Канзасского университета
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Кинопродюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры XXI века
Кинопродюсеры США
Телепродюсеры XXI века
Телепродюсеры США
Киноактёры США